Commandant
voorheen in Nederland:
Bevelhebber der Landstrijdkrachten
Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten
Bevelhebber der Zeestrijdkrachten

Zie ook 
 Bevelvoerder